Ulrica ou Ulrika sont des prénoms féminins pouvant désigner:

Prénom
Ulrika Eleonora (1688-1741), reine de Suède-Finlande
 (1771-1852), ballerine suédoise
 (1734-1801), voyante suédoise
Ulrika Babiaková (1976-2002), astronome slovaque
Ulrika Bengts (née en 1962), réalisatrice finlandaise
Ulrika Bergman (née en 1975), joueuse suédoise de curling
 (née en 1973), joueuse suédoise de football
Ulrika von Fersen (1749-1810), aristocrate suédoise
 (née en 1967), présentatrice suédo-britannique
 (1767-1834), artiste du textile suédoise
Ulrika Knape (née en 1955), plongeuse suédoise
Ulrika Nisch (1882-1913), religieuse allemande
Ulrika Pasch (1735-1796), peintre suédoise
 (1683-1733), militaire suédoise
Ulrika Toft Hansen (née ne 1987), joueuse suédoise de handball
 (1764-1841), poétesse et traductrice suédoise
, mathématicienne américaine

Fiction
Ulrika Price, bibliothécaire des romans Bourbon Kid
Ulrica, nouvelles du recueil Le Livre de sable

Toponyme

, localité du comté d'Östergötland

Voir aussi
Enlèvement d'Ulrika Bidegård, affaire judiciaire belge

Prénom féminin